Maas bezeichnet:
 Maas (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Maas ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Maas, Fluss in Nordfrankreich, Belgien und den Niederlanden
 Nieuwe Maas, Fluss in den Niederlanden
 Oude Maas, Fluss in den Niederlanden
 West Maas und Waal, niederländische Gemeinde der Provinz Gelderland
 Horst aan de Maas, niederländische Gemeinde der Provinz Limburg
 Naturpark Maas-Schwalm-Nette, deutsch-niederländisches Nah- und Wochenenderholungsgebiet
 Euregio Maas-Rhein, Europaregion im Grenzraum Belgien – Deutschland – Niederlande

MaaS ist eine Abkürzung für:
 MaaS, ein Mobilitätsdienst, siehe Mobility-as-a-Service

Siehe auch:
 Maase
 Maass
 Maaz
 Maes (Begriffsklärung)
 Maß
 Villa Maas

Abkürzung